Корольо́в () — поширене російське прізвище, яке пішло від прізвиська Король. Відомі носії:
 Корольов Антон Сергійович (1988) — російський хокеїст.
 Корольов Валентин Олексійович (1912 —1973) — український художник комбінованих зйомок, заслужений діяч мистецтв України.
 Корольов Віктор (1956—1982) — радянський футболіст, захисник і півзахисник.
 Корольов Євген Степанович (1978) — російський хокеїст.
 Корольов Олександр Андрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корольов Олександр Іванович (1958) — 3-й віце-президент Придністровської Молдавської Республіки.
 Корольов Сергій Павлович (1907 —1966) — український радянський вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор.
 Корольов Юрій Миколайович (1962) — радянський гімнаст, багатократний чемпіон світу, заслужений майстер спорту СРСР.
Небесне тіло

 1855 Корольов — астероїд головного поясу, відкритий 8 жовтня 1969 року.

Топонім

 Корольов — місто обласного підпорядкування в Московській області в Росії, за 5 км на північний схід від Москви.
 Корольов — один з найбільших кратерів (діаметр — 462 км) на зворотному боці Місяця.
 Корольов — один з кратерів на Марсі.

Транспорт

 Академік Сергій Корольов — науково-дослідницьке судно Академії наук СРСР, універсальне судно космічного флоту СРСР.
 Корольов — великий десантний корабель проекту 775 у складі Балтійського флоту  Росії.
 Корольов — вигаданий космічний корабель в науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна Брама», третій корабель класу «Дедал».

Див. також 

 Корольова
 Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова
 Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені С.П. Корольова

Російські прізвища